Тополь алашаньский () — вид лиственных деревьев из рода  семейства .

Распространение 
Естественный ареал вида находится во Внутренней монголии на территории Китая. 

Встречается в основном в биомах с умеренным климатом.
Произрастает на берегах оросительных каналов и озёр в окрестностях города Алашань-Цзоци (старое название: ), аймак Алашань, Внутренняя Монголия.

Ботаническое описание 
Высокое дерево до 18 м высотой, с корой серого цвета. Ветви стройные. 

Листья на тонких черешках.
Листовые пластинки клиновидно-яйцевидные, с зубчатыми краями и c заострёнными кончиками, шириной 1—9 см, длиной 2—7 см, снизу бледно-серые, жилки отчетливо выступают снизу.

Мужские сережки около 3 см длиной. Женские сережки 10—17 см, рыхлые, с зелёными цветками, прицветники лопастные, длинноволосистые, опадающие.

Таксономия 

,  13: 233. 1914.

Видовой эпитет дан по названию территории обнаружения первых, описанных образцов.

Первые образцы растения были получены в 1908 году С. С. Четыркиным в ходе  исследовательской экспедиции (1907—1909) русского путешественника Козлова.

Комаров, описавший новый вид тополя, в 1914 году выдвинул предположение о гибридном происхождении вида от   и , хотя отмечал, что осина дрожащая в районе сбора совершенно отсутствует.

Примечания

Литература

Ссылки 

Ивовые
Флора Китая